Calkins est un patronyme porté notamment par :

 Blaine Calkins (1968-), homme politique canadien ;
 Buzz Calkins (1971-), pilote automobile américain ;
 Dick Calkins (1894-1962), dessinateur américain ;
 Mary Whiton Calkins (1863-1930), psychologue, philosophe et professeure d'université américaine ;
 Susanna Calkins (1971-), romancière américaine.